Waldegg ist der Name folgender Orte:

 Waldegg, Gemeinde in Niederösterreich
 Waldegg (Linz), Stadtteil von Linz, Oberösterreich
 Waldegg bei Grönenbach, Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Waldegg (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Waldegg (Horw), Teil der Gemeinde Horw, Kanton Luzern, Schweiz
 Waldegg (Rickenbach BL), Weiler der Gemeinde Rickenbach BL, Kanton Baselland, Schweiz
 Waldegg (Uitikon), Teil der Gemeinde Uitikon, Kanton Zürich, Schweiz
 Waldegg (Winterthur), Quartier der Stadt Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz
 Waldegg, historischer Name von Sulzriegel (Bad Tatzmannsdorf), Burgenland

Bauwerke:

Waldegg ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Heusinger von Waldegg (1817–1886), deutscher Eisenbahn-Ingenieur
 Emil Heusinger von Waldegg (1880–1966), deutscher Admiral
 Franz Waldegg (1888–1966), österreichischer Maler
 Fritz Schwarz-Waldegg (1889–1942), österreichischer Maler
 Joachim Heusinger von Waldegg (* 1940), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Waldeck (Begriffsklärung)
 Waldek